Megaperca är ett släkte av plattmaskar. Megaperca ingår i familjen Megaperidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Sugmaskar
Megaperca